Cricket, balsport
 Cricket (North Carolina), plaats in Wilkes County (VS)
 Cricket Cola, Amerikaanse frisdrank

Zie ook 
 The Crickets, Amerikaanse rock-'n-rollband